

Patronyme 

 Alphonsus Liguori Penney (1924-2017), prélat canadien ;
 David Penney, musicien et chanteur anglais ;
Heather Penney (née en 1974) pilote de chasse américaine ;
 Kirk Penney (né en 1980), joueur de basket-ball américaine ;
 Mark Penney (né en 1982), réalisateur de film canadien ;
 Rodd Penney (né en 1979), joueur de rugby à XV anglais ;
 Steve Penney (né en 1961), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Steve Penney (né en 1964), footballeur nord-irlandais ;
 Walter F. Penney (né en 1913), mathématicien et cryptographe américain.

Autre usage du nom 
 J. C. Penney, chaîne de grand magasin américaine ;
 Paradoxe de Penney, paradoxe probabiliste dû à Walter F. Penney.